El término laz puede referirse a:

El idioma laz, lengua caucásica meridional del nordeste de Turquía y sudoeste de Georgia;
Un individuo de la etnia laz, pueblo de origen caucásico del nordeste de Turquía y sudoeste de Georgia;
La localidad de Laz (Finisterre), población de la Bretaña francesa.